Chrysomeloidea är en överfamilj av skalbaggar. Chrysomeloidea ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Chrysomeloidea 1770 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar